Эльбаит — минерал из класса силикатов (кольцевых силикатов), название получил по месту находки на острове Эльба (Италия).

Относится к группе турмалинов. Проявляет пьезоэлектрические и пироэлектрические свойства.

История 
В 1914 году В. И. Вернадский изучил химический состав розовых турмалинов, которые привёз А. Е. Ферсман с острова Эльба. В. И. Вернадский обнаружил в этих образцах относительно большое содержание натрия и лития (упрощённая формула — (Li,Na)HAl6B2Si4O21) и предложил название этой разновидности — «эльбаит».

Кристаллография

Оптические свойства 

Для эльбаита характерен сильный плеохроизм, который меняет интенсивность цвета.

Формы выделения 
Как и все турмалины, эльбаит обычно образует кристаллы с треугольным сечением с легка выпуклыми сторонами. На гранях присутствует глубокая вертикальная штриховка. Вершины кристаллов эльбаита представлены гранями тригональной пирамиды или пинакоида. Очень часто у кристаллов вершины сформированы разными гранями (данное явление называется гемиморфизмом). Грани вершин гладкие, без штриховки. Также эльбаит может выделяться в виде сплошных масс и игольчатых агрегатов.

Образование 
Лучшие кристаллы эльбаита, как и всех турмалинов, образуются в пегматитах.

Для образования эльбаита требуются высокие концентрации натрия, кремния, алюминия, лития и бора.

Вместе с минералом ассоциируют кварц (цитрин, раухтопаз, дымчатый кварц, горный хрусталь), берилл (гелиодор, аквамарин, морганит, гошенит), топаз и сподумен (кунцит и гидденит).

Химический состав

Применение 
Эльбаит используется как ювелирный камень. Также благодаря своим пьезоэлектрическим свойствам используется для изготовления манометров высокого давления.

Месторождения 

Месторождение эльбаита на острове Эльба, благодаря которому он получил своё название, исчерпано. Лучшие кристаллы минерала добываются на Урале (Россия), Сан-Диего (Калифорния, США), Минас-Жерайс (Бразилия), Алту-Лигонья (Мозамбик), Шри-Ланке, Мадагаскаре, Пакистане и Афганистане.

Примечания

Литература 
 Барсанов Г. П., Яковлева М. Е. (1966) Эльбаит и некоторые редкие разновидности турмалина. В кн.: Новые данные о минералах СССР. Вып. 17. М., Наука. 26-56.
 Fritsch, E., Shigley, J. E., Rossman, G. R., Mercer, M. E., Muhlmeister, S. M. and Moon, M. (1990) Gem-quality cuprian elbaite tourmalines from Sao Jose de Batalba, Paraiba , Brazil . Gems and Gemology, 26,189-205.
 Bradley, J.E.S. & O. Bradley (1955), Observations on the colouring of pink and green zoned tourmaline Mineralogical Magazine: 30: 26-38.
 Grew, E.S., and Anovitz, L.M. (1996) BORON: Mineralogy, Petrology and Geochemistry, second edition, as revised (2002).
 Agrosì, G., Bosi, F., Lucchesi, S., Melchiorre, G., and Scandale, E. (2006) Mn-tourmaline crystals from island of Elba (Italy): Growth history and growth marks. American Mineralogist: 91: 944—952.

Ссылки 
 Эльбаит  на wiki.web
 Elbaite  на webmineral.com
 Elbaite  на mineralienatlas.de
 Elbaite  на mindat.org

Минералы натрия
Минералы лития
Минералы алюминия
Минералы бора
Минералы тригональной сингонии
Силикаты (минералы)
Турмалины